Havraň – comune della Repubblica Ceca
Havran – comune della Turchia